Hydatella är ett släkte i näckrosordningen och ingår i familjen Hydatellaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näckrosordningen
Hydatella